Sezóna 1978/1979 byla 62. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Montreal Canadiens. Před sezonou se sloučily týmy Cleveland Barons a Minnesota North Stars a hrály pod názvem posledně jmenovaného týmu. Došlo tak ke snížení počtu účastníků na 17.

Konečné tabulky základní části

Play off 

 † značí vítěze divize (vítězství v divizi znamenalo automatické nasazení do čtvrtfinále).

Ocenění

Externí odkazy 
 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1978
Lední hokej v roce 1979